Khaïdhárion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chaïdári, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Drépanon, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar